Costa Rica, expression espagnole signifiant en français « Côte riche », peut désigner :
 le Costa Rica, un pays d'Amérique centrale ;
 le Costa Rica, une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul, au Brésil ;
 l'Arenal, un volcan du Costa Rica aussi appelé volcán de Costa Rica.
 L'UCR (Universitad de Costa Rica) est la plus grande université du Costa Rica et est située à San José, la capitale.

Homonymie de toponyme